Visstick, vaak ook fishsticks genoemd
 Fishsticks (South Park), een aflevering van de Amerikaanse animatieserie South Park